Die Fußball-Oberliga Hessen 1986/87 war die neunte Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hessischen Fußball-Verbandes. Kickers Offenbach wurde Meister und stieg in die 2. Bundesliga auf.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 
Kickers Offenbach belegte in der Gruppe Süd der anschließenden Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga den ersten Platz und stieg dadurch in die 2. Bundesliga auf.

Deutsche Amateurmeisterschaft 

Als hessischer Vertreter nahm Eintracht Haiger  an der Deutschen Amateurmeisterschaft 1987 teil und schied im Viertelfinale gegen den MSV Duisburg aus.

Literatur

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1986/87 bei f-archiv.de

1986
Hessen